ФК — аббревиатура:
 футбольный клуб, футбольная команда
 (ПФК может обозначать пляжный футбольный клуб или профессиональный футбольный клуб; МФК — мини-футбольный или муниципальный футбольный клуб);
 ФК (фотокамера) — семейство советских крупноформатных фотоаппаратов;
 финансовая компания или финансовая корпорация — например, МФК — международная финансовая корпорация;
 физическая культура:
 КФК — коллективы физической культуры;
 Динамо-БДУФК (Динамо-Белорусский государственный университет физической культуры).

См. также 
 Футбольный клуб (телепередача)